Tauriac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania 
 Tauriac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje 
 Tauriac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje